Федорков  — русская фамилия. Известные носители:

 Федорков, Василий Петрович (1912—1964) — Герой Социалистического Труда.
 Федорков, Владимир Александрович (1924—1979) — Герой Советского Союза.
 Федорков, Григорий Михайлович (род. 1964) — советский и российский легкоатлет.